Михаэль — немецкая форма имени Михаил:

Имя 
 Михаэль Кюхмайстер — 28-й великий магистр Тевтонского ордена с 1414 по 1422 год.
 Михаэль Саксен-Веймар-Эйзенахский (полное имя Михаэль Бенедикт Георг Йобст Карл Александр Бернард Клаус Фридрих; род. 1946) — нынешний глава герцогского дома Саксен-Веймар-Эйзенах.
 Михаэль Шумахер — немецкий автогонщик «Формула-1», семикратный чемпион мира.

Фамилия 
 Михаэль, Александр Карлович — Георгиевский кавалер; полковник; № 9940; 26 ноября 1856.
 Михаэль, Артур (1853—1942) — американский химик-органик.
 Михаэль, Герман (1937—2005) — немецкий дирижёр.
 Михаэль, Иван Карлович — Георгиевский кавалер; капитан; № 6362; 11 декабря 1840.
 Михаэль, Йорг (род. 1963) — немецкий барабанщик.
 Михаэль, Сарбель (известен как просто Сарбель; род. 1983) — греческий поп-певец.
 Михаэль, Эдуард (1902—1987) — офицер СС, начальник полиции безопасности в городе Ченстохова.

Фильмы 
 Михаэль (фильм, 1924) — немой фильм, немецкая драма 1924 года режиссёра Теодора Дрейера.
 Михаэль (фильм, 2011, Австрия) — фильм режиссёра Маркуса Шляйнцера, 2011 год.
 Михаэль (фильм, 2011, Индия)

См. также 
 Операция «Михаэль» — крупномасштабное наступление германских войск против армий Антанты во время Первой мировой войны, 1918.
 Михаил
 Михаэлла
 Михаэльс
 Michael (значения)

Немецкие мужские имена